Empros — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Russian Circles. Был выпущен 26 октября 2011 года на лейбле . Является первым альбомом группы, изданным только на Sargent House. Ранее лейбл выпускал ограниченные издания первых трёх пластинок коллектива, а распространением компакт-дисков и цифровой дистрибуцией занимались Suicide Squeeze Records и Flameshovel Records.

История 
Russian Circles приступили к сочинению материала для альбома в январе 2011 года. В апреле группа заняла чикагскую студию Phantom Manor. Продюсированием альбома, как и выпущенной в 2009 году пластинки , занялся  (, Interpol). В пресс-релизе лейбла Sargent House Empros был назван наиболее тяжёлым на тот момент альбомом Russian Circles.

28 сентября 2011 года песня «Mládek» стала доступна для бесплатного скачивания и прослушивания онлайн. Эта песня названа в честь Томаса Младека (Tomas Mládek), водителя турового автобуса Russian Circles во время их гастролей по Европе. Альбом был хорошо встречен критиками, в то же время в издании Spin его оценили в семь баллов из десяти, написав, что «группа сияет ярчайшим светом, когда подбирается к доступности инди-рока».

Список композиций

Участники записи 
Над альбомом работали:

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Russian Circles
Альбомы постметала